STL eller stl er en forkortelse og har flere betydninger:

Kommunikation 
 Standard telegraph level
 Studio/transmitter link
 Small transmitting loop antenne (også kendt som en magnetisk loop)

Geografi 
 St. Louis, Missouri, USA

International lov 
 Special Tribunal for Lebanon

Musik 
 Stella Mwangi - en norsk-kenyansk sanger også kendt som STL

Software 
 Standard Template Library (til C++)
 State logic - et PLC programmeringssprog
 .stl, et filformat til undertekster
 STL (filformat) - et filformat anvendt til at repræsentere 3D CAD modeller i stereolithografi og andre fabrikationsteknologier
 Statement List - programmeringssprog til Siemens SIMATIC S7

Sports 
 St. Louis Cardinals - baseball franchise
 St. Louis Blues - en hockey franchise i NHL

Transport 
 Lambert–St. Louis International Airport (IATA lufthavnskode: STL)
 Société de transport de Laval - offentlig transit i Laval, QC Canada
 Société de transport de Lévis - offentlig transit i Lévis QC Canada
 Réseau de transport de Longueuil - nogle gange fejlagtigt kaldet Societe de transport de Longueuil, eller STL

Andet 
 Council for Religious and Life Stance Communities - (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) fra Norge
 Send the Light - et britisk kristen bof distributør
 Slime Time Live - tv-serier sendt på Nickelodeon fra 2000 til 2003
 Standard Telecommunication Laboratories - en forskningsinstitution berømt for at udvikle optiske fibre i 1960'erne.
 Licentiate of Sacred Theology
 Spurious trip level